Hombres de armas puede referirse a:

 Hombre de armas, soldado de caballería en la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna.
 Hombres de armas, obra de ficción de Terry Pratchett.
 Continos (Hombres de armas), compañía de caballería en el ejército de España, desde el reinado de los Reyes Católicos hasta el de Felipe III.